Црни Као може бити:

 Црни Као (Баточина), село у општини Баточина у Шумадијском округу.
 Црни Као (Ражањ), село у општини Ражањ.